Le qualificazioni del singolare del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Lukáš Rosol (ultimo turno, Lucky loser)
  Albert Ramos (qualificato)
  Marsel İlhan (qualificato)
  Simone Bolelli (qualificato)
  Thomas Schoorel (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)

<li> Facundo Bagnis (primo turno)
<li> Guillermo Olaso (qualificato)
<li> Bastian Knittel (qualificato)
<li> Iván Navarro (ultimo turno)
<li> Victor Crivoi (qualificato)
<li> Antonio Veić (primo turno)

Qualificati

  Victor Crivoi
  Albert Ramos
  Marsel İlhan

<li>  Simone Bolelli
<li>  Guillermo Olaso
<li>  Bastian Knittel

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011